ПТС — скорочення, що маже мати наступнів значення:
 Промислова територіальна система — система організації територіальної промисловості
 Плавучий транспортер середній (ПТС-2, ПТС-3) — плавучий транспортер, призначений для десантної переправи через воду
 ПТС — пересувна  — телевізійна станція на базі автомобіля для зйомок та монтажу за межами телестудії
 ПТС (потілична партія «Третя сила») — колишня назва партії «Українці Разом»
 ПТС (потоково-транспортна система) — різновид акроніму, вживаного до транспортної системи
 ПТС (посттравматичний синдром) — психічний розлад, різновид неврозу, що виникає внаслідок переживання однієї чи кількох подій, що травмують психіку.

Акроніми